Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în statul Iowa, sau pentru care Iowa reprezintă o parte importantă a identității lor.

Oameni
Iowa